Aulon ist der Name von Orten:

Gemeinden in Frankreich:
 Aulon (Creuse) im Département Creuse
 Aulon (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Aulon (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées

in den Vereinigten Staaten:
 Aulon (Tennessee)

Orte in der Antike:
 allgemein Bezeichnung für Talmulden und Schluchten
 Bezeichnung des Jordantals und der Niederung des Toten Meeres einschließlich der Arava-Senke, siehe Jordangraben
 Aulon (Messenien), Tal in Messenien
 Hafenstadt im südlichen Illyrien, jetzt Vlora
 antiker Name des Rentina-Tals am See Bolbe im makedonischen Mygdonien
 Aulon (Mygdonien), ein Kastell im Tal Aulon
 Aulon (Kreta), Stadt auf Kreta
 Aulon (Weinlage), Weinlage nahe Tarent

Titularbistümer:
 Titularbistum Aulona
 Titularbistum Aulon